Список аэропортов штата Аляска Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты со специально выделенными названиями обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Анкоридж
| ANC
| ANC
| PANC
| Международный аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса
| P-M
| align=right | 2 814 878 

|- valign=top
| Аниак
| ANI
| ANI
| PANI
| Аэропорт Аниак
| P-N
| align=right | 18 526 

|- valign=top
| Барроу
| BRW
| BRW
| PABR
| Аэропорт имени Уили Поста-Уилла Роджерса
| P-N
| align=right | 40 673 

|- valign=top
| Бетел
| BET
| BET
| PABE
| Аэропорт Бетел
| P-N
| align=right | 140 291 

|- valign=top
| Кордова
| CDV
| CDV
| PACV
| Аэропорт имени Мерля (Мадхоул) Смита
| P-N
| align=right | 16 620 

|- valign=top
| Дедхорс
| SCC
| SCC
| PASC
| Аэропорт Дедхорс
| P-N
| align=right | 99 719 

|- valign=top
| Диллингхем
| DLG
| DLG
| PADL
| Аэропорт Диллингхем
| P-N
| align=right | 32 093 

|- valign=top
| Фэрбанкс
| FAI
| FAI
| PAFA
| Международный аэропорт Фэрбанкс
| P-S
| align=right | 456 947 

|- valign=top
| Хомер
| HOM
| HOM
| PAHO
| Аэропорт Хомер
| P-N
| align=right | 44 253 

|- valign=top
| Джуно
| JNU
| JNU
| PAJN
| Международный аэропорт Джуно
| P-N
| align=right | 331 001 

|- valign=top
| Кенай
| ENA
| ENA
| PAEN
| Муниципальный аэропорт Кенай
| P-N
| align=right | 96 497 

|- valign=top
| Кетчикан
| KTN
| KTN
| PAKT
| Международный аэропорт Кетчикан
| P-N
| align=right | 108 837 

|- valign=top
| Кинг-Салмон
| AKN
| AKN
| PAKN
| Аэропорт Кинг-Салмон
| P-N
| align=right | 42 192 

|- valign=top
| Кадьяк
| ADQ
| ADQ
| PADQ
| Аэропорт Кадьяк
| P-N
| align=right | 82 055 

|- valign=top
| Коцебу
| OTZ
| OTZ
| PAOT
| Аэропорт имени Ральфа Вайена
| P-N
| align=right | 64 944 

|- valign=top
| Ном
| OME
| OME
| PAOM
| Аэропорт Ном
| P-N
| align=right | 59 978 

|- valign=top
| Питерсберг
| PSG
| PSG
| PAPG
| Аэропорт Питерсберг имени Джеймса Джонсона
| P-N
| align=right | 19 901 

|- valign=top
| Ситка
| SIT
| SIT
| PASI
| Аэропорт Ситка имени Рокки Гутьерреса
| P-N
| align=right | 68 197 

|- valign=top
| Скагуэй
| SGY
| SGY
| PAGY
| Аэропорт Скагуэй
| P-N 
| align=right | 10 444 

|- valign=top
| Уналаклит
| UNK
| UNK
| PAUN
| Аэропорт Уналаклит
| P-N
| align=right | 12 327 

|- valign=top
| Уналашка
| DUT
| DUT
| PADU
| Аэропорт имени Тома Мадсена
| P-N
| align=right | 28 234 

|- valign=top
| Валдиз
| VDZ
| VDZ
| PAVD
| Аэропорт Валдиз (Пайонир-Филд)
| P-N
| align=right | 14 962 

|- valign=top
| Врангель
| WRG
| WRG
| PAWG
| Аэропорт Врангель
| P-N
| align=right | 10 601 

|- valign=top
| Якутат
| YAK
| YAK
| PAYA
| Аэропорт Якутат
| P-N
| align=right | 11 028 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Акиачак
| Z13
|
|
| Аэропорт Акиачак
| CS 
| align=right | 2 607 

|- valign=top
| Алаканук
| AUK
| AUK
|
| Аэропорт Алаканук
| CS
| align=right | 3 527 

|- valign=top
| Аллакакет
| 6A8
| AET
|
| Аэропорт Аллакакет
| CS 
| align=right | 2 505 

|- valign=top
| Анактувук-Пасс
| AKP
| AKP
| PAKP
| Аэропорт Анактувук-Пасс
| CS
| align=right | 3 749 

|- valign=top
| Анкоридж
| MRI
| MRI
| PAMR
| Merrill Field
| CS 
| align=right | 9 204 

|- valign=top
| Атмаутлуак
| 4A2
| ATT
|
| Аэропорт Алмаутлак
| CS 
| align=right | 2 613 

|- valign=top
| Аткасук
| ATK
| ATK
| PATQ
| Аэропорт Аткасук имени Эдварда Барнелла
| CS
| align=right | 2 819 

|- valign=top
| о. Бартер
| BTI
| BTI
| PABA
| Аэропорт Бартер-Айленд LRRS
| CS
| align=right | 3 695 

|- valign=top
| Бревиг-Мишен
| KTS
| KTS
|
| Аэропорт Бревиг-Мишен
| CS
| align=right | 2 696 

|- valign=top
| Бакленд
| BVK
| BKC
| PABL
| Аэропорт Бакленд
| CS
| align=right | 4 776 

|- valign=top
| Босуэлл
| BSW
| BSW
| AK97
| Аэропорт Босуэлл-Бей
| align=rignt |

|- valign=top
| Чефорнак
| CFK
| CYF
| PACK
| Аэропорт Чефорнак
| CS 
| align=right | 3 391 

|- valign=top
| Чевак
| VAK
| VAK
| PAVA
| Аэропорт Чевак
| CS
| align=right | 4 641 

|- valign=top
| Колд-Бей
| CDB
| CDB
| PACD
| Аэропорт Колд-Бей
| CS
| align=right | 8 721 

|- valign=top
| Крейг
| CGA
| CGA
|
| Гидроаэропорт Крейг
| CS
| align=right | 6 300 

|- valign=top
| Ик
| EEK
| EEK
|
| Аэропорт Ик
| CS
| align=right | 3 759 

|- valign=top
| Элим
| ELI
| ELI
|
| Аэропорт Элим
| CS
| align=right | 3 189 

|- valign=top
| Эммонак
| ENM
| EMK
| PAEM
| Аэропорт Эммонак
| P-N
| align=right | 12 638 

|- valign=top
| Форт-Юкон
| FYU
| FYU
| PFYU 
| Аэропорт Форт-Юкон
| CS
| align=right | 9 085 

|- valign=top
| Галина
| GAL
| GAL
| PAGA
| Аэропорт имени Эдварда Г. Питка
| CS 
| align=right | 8 909 

|- valign=top
| Гамбелл
| GAM
| GAM
| PAGM
| Аэропорт Гамбелл
| CS
| align=right | 4 372 

|- valign=top
| Головин
| N93
| GLV
| PAGL
| Аэропорт Головин
| CS 
| align=right | 2 605 

|- valign=top
| Густавус
| GST
| GST
| PAGS
| Аэропорт Густавус
| CS 
| align=right | 5 197 

|- valign=top
| Хейнс
| HNS
| HNS
| PAHN
| Аэропорт Хейнс
| CS
| align=right | 7 554 

|- valign=top
| Хуна
| HNH
| HNH
| PAOH
| Аэропорт Хуна
| CS
| align=right | 8 482 

|- valign=top
| Хупер-Бей
| HPB
| HPB
| PAHP
| Аэропорт Хупер-Бей
| CS
| align=right | 6 321 

|- valign=top
| Хуслия
| HLA
| HSL
| PAHL
| Аэропорт Хуслия
| CS
| align=right | 3 215 

|- valign=top
| Илиамна
| ILI
| ILI
| PAIL
| Аэропорт Илиамна
| CS
| align=right | 8 149 

|- valign=top
| Калскаг
| KLG
| KLG
| PALG
| Аэропорт Калскаг
| CS
| align=right | 4 420 

|- valign=top
| Касиглук
| Z09
| KUK
|
| Аэропорт Касиглук
| CS
| align=right | 4 001 

|- valign=top
| Кайана
| IAN
| IAN
| PAIK
| Аэропорт имени Боба Бейкера
| CS
| align=right | 4 734 

|- valign=top
| Кипнук
| IIK
| KPN
| PAKI
| Аэропорт Кипнук
| CS
| align=right | 5 189 

|- valign=top
| Кивалина
| KVL
| KVL
| PAVL
| Аэропорт Кивалина
| CS
| align=right | 3 941 

|- valign=top
| Конгиганак
| DUY
| KKH
| PADY
| Аэропорт Конгиганак
| CS
| align=right | 3 716 

|- valign=top
| Котлик
| 2A9
| KOT
|
| Аэропорт Котлик
| CS
| align=right | 4 117 

|- valign=top
| Коюк
| KKA
| KKA
| PAKK
| Аэропорт Коюк имени Альфреда Адамса
| CS
| align=right | 3 192 

|- valign=top
| Куитлук
| KWT
| KWT
|
| Куитлук
| CS 
| align=right | 2 923 

|- valign=top
| Куигиллингок
| GGV 
| 
| PAGG
| Аэропорт Куигиллингок
| CS
| align=right | 3 476 

|- valign=top
| Ларсен-Бей
| 2A3
| KLN
|
| Аэропорт Ларсен-Бей
| CS 
| align=right | 2 944 

|- valign=top
| Маршалл
| MDM 
| MLL
| PADM
| Аэропорт Маршалл (Аляска)
| CS
| align=right | 3 077 

|- valign=top
| Мак-Грат
| MCG
| MCG
| PAMC
| Аэропорт Мак-Грат
| CS
| align=right | 5 190 

|- valign=top
| Манокотак
| MBA 
| KMO
| PAMB
| Аэропорт Манокотак
| P-N
| align=right | 59 978 

|- valign=top
| Метлакатла
| MTM
| MTM
| PAMM
| Гидроаэропорт Метлакатла
| CS 
| align=right | 3 932 

|- valign=top
| Маунтин-Виллидж
| MOU
| MOU
| PAMO
| Аэропорт Маунтин-Виллидж
| CS
| align=right | 5 528 

|- valign=top
| Нануалек (Инглиш-Бей)
| KEB
| KEB
|
| Аэропорт Нанвалек (бывший Аэропорт Инглиш-Бей)
| CS
| align=right | 3 191 

|- valign=top
| Ноатак
| WTK
| WTK
| PAWN
| Аэропорт Ноатак
| CS
| align=right | 5 210 

|- valign=top
| Нурвик
| D76
| ORV
|
| Аэропорт имени Роберта (Боба) Куртиса
| CS
| align=right | 6 523 

|- valign=top
| Нуиксут
| AQT
| NUI
| PAQT
| Аэропорт Нуиксут
| CS
| align=right | 4 545 

|- valign=top
| Нулато
| NUL
| NUL
| PANU
| Аэропорт Нулато
| CS
| align=right | 3 465 

|- valign=top
| Нунапитчук
| 16A
| NUP
|
| Аэропорт Нунапитчук
| CS
| align=right | 3 152 

|- valign=top
| Олд-Харбор
| 6R7
| OLH
|
| Аэропорт Олд-Харбор
| CS
| align=right | 2 946 

|- valign=top
| Пайлот-Стейшен
| 0AK
| PQS
|
| Аэропорт Пайлот-Стейшен
| CS
| align=right | 4 239 

|- valign=top
| Пойнт-Хоп
| PHO
| PHO
| PAPO
| Аэропорт Пойнт-Хоп
| CS
| align=right | 5 091 

|- valign=top
| Порт-Грейам
| PGM
| PGM
|
| Аэропорт Порт-Грейам
| CS
| align=right | 2 953 

|- valign=top
| Куинагак
| AQH
| KWN
| PAQH
| Аэропорт Куинагак
| CS
| align=right | 7 373 

|- valign=top
| Рашен-Мишен
| RSH
| RSH
| PARS
| Аэропорт Рашен-Мишен
| CS
| align=right | 3 090 

|- valign=top
| Санд-Пойнт
| SDP
| SDP
| PASD
| Аэропорт Санд-Пойнт
| CS
| align=right | 4 105 

|- valign=top
| Савунга
| SVA
| SVA
| PASA
| Аэропорт Савунга
| CS
| align=right | 4 467 

|- valign=top
| Сент-Мерис
| KSM
| KSM
| PASM
| Аэропорт Сент-Мерис
| CS
| align=right | 14 258 

|- valign=top
| Скаммон-Бей
| SCM
| SCM
| PACM
| Аэропорт Скаммон-Бей
| CS
| align=right | 4 309 

|- valign=top
| Селавик
| WLK
| WLK
| PASK
| Аэропорт Селавик
| CS
| align=right | 6 380 

|- valign=top
| Селдовия
| SOV
| SOV
| PASO
| Аэропорт Селдовия
| CS
| align=right | 9 081 

|- valign=top
| Шишмарёв
| SHH
| SHH
| PASH
| Аэропорт Шишмарёв
| CS
| align=right | 4 732 

|- valign=top
| Сент-Майкл
| SMK 
| SMK
| PAMK
| Аэропорт Сент-Майкл
| CS
| align=right | 3 302 

|- valign=top
| Остров Св. Павла
| SNP
| SNP
| PASN
| Аэропорт Сент-Пол-Айленд
| CS
| align=right | 3 064 

|- valign=top
| Танана
| TAL
| TAL
| PATA
| Аэропорт имени Ральфа Калхуна
| CS
| align=right | 3 719 

|- valign=top
| Торн-Бей
| KTB
| KTB
|
| Гидроаэропорт Торн-Бей
| CS 
| align=right | 2 648 

|- valign=top
| Токсук-Бей
| OOK
| OOK
| PAOO
| Аэропорт Токсук-Бей
| CS
| align=right | 4 875 

|- valign=top
| Тулуксак
| TLT
| TLT
|
| Аэропорт Тулуксак
| CS 
| align=right | 2 883 

|- valign=top
| Тунтутулиак
| A61
| WTL
|
| Аэропорт Тунтутулиак
| CS
| align=right | 3 763 

|- valign=top
| Уэйнрайт
| AWI
| AIN
| PAWI
| Аэропорт Уэйнрайт
| CS
| align=right | 5 559 

|- valign=top
| Уайт-Маунтин
| WMO
| WMO
|
| Аэропорт Уайт-Маунтин
| CS
| align=right | 2 516 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| о. Адак
| ADK
| ADK
| PADK
| Аэропорт Адак (Адак-Стейшн/Митчелл-Филд)
| GA
| align=right | 2 102 

|- valign=top
| Ахиок
| AKK
| AKK
| PAKH
| Аэропорт Ахиок
| GA
| align=right | 1 054 

|- valign=top
| Акиак
| AKI
| AKI
|
| Аэропорт Акиак
| GA
| align=right | 1 983 

|- valign=top
| Акутан
| KQA
| KQA
|
| Гидроаэропорт Акутан
| GA
| align=right | 1 733 

|- valign=top
| Алекнагик
| 5A8
| WKK
|
| Аэропорт Алекнагик (см. также Гидроаэропорт Алекнагик)
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Амблер
| AFM
| ABL
| PAFM
| Аэропорт Эмблер
| GA
| align=right | 2 354 

|- valign=top
| Анкоридж
| LHD
| 
| PALH
| Гидроаэропорт Лейк-Худс (см. также Аэродром Лейк-Худ)
| GA 
| align=right | 22 877 

|- valign=top
| Ангун
| AGN
| AGN
| PAGN
| Гидроаэропорт Ангун
| GA
| align=right | 1 896 

|- valign=top
| Анвик
| ANV
| ANV
| PANV
| Аэропорт Анвик
| GA
| align=right | 1 408 

|- valign=top
| Арктик-Виллидж
| ARC
| ARC
| PARC
| Аэропорт Арктик-Виллидж
| GA
| align=right | 1 584 

|- valign=top
| Атка
| AKA
| AKB
| PAAK
| Аэропорт Атка
| GA
| align=right | 323 

|- valign=top
| Баранов
| BNF
| BNF
|
| Warm Springs Bay Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Бивер
| WBQ
| WBQ
| PAWB
| Аэропорт Бивер
| GA
| align=right | 838 

|- valign=top
| Беттлс
| BTT
| BTT
| PABT
| Аэропорт Беттлс
| GA
| align=right | 1 471 

|- valign=top
| Биг-Лейк
| BGQ
| BGQ
|
| Аэропорт Биг-Лейк
| GA
| 

|- valign=top
| Берч-Крик
| Z91
| KBC
|
| Аэропорт Берч-Крик
| GA
| align=right | 395 

|- valign=top
| Берчвуд
| BCV
| 
| PABV
| Birchwood Airport
| GA
| align=right | 350 

|- valign=top
| Баундари
| BYA
| BYA
|
| Boundary Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Сентрал
| CEM
| CEM
| PARL
| Аэропорт Сентрал
| GA
| align=right | 34 

|- valign=top
| Чалкиитсик
| CIK
| CIK
|
| Аэропорт Чалкиитсик
| GA
| align=right | 907 

|- valign=top
| Шандалар
| 5CD
|
|
| Chandalar Shelf Airport
| GA
|

|- valign=top
| озеро Шандалар
| WCR
| WCR
| PALR
| Chandalar Lake Airport
| GA
| align=right | 153 

|- valign=top
| Ченига
| C05
| NCN
|
| Аэропорт Ченига-Бей
| GA
| align=right | 85 

|- valign=top
| Чикен
| CKX
| CKX
|
| Аэропорт Чикен
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Чигник
| AJC
| KCQ
| PAJC
| Аэропорт Чигник
| GA
| align=right | 1 011 

|- valign=top
| Чигник-Лагун
| KCL
| KCL
|
| Аэропорт Чигник-Лагун
| GA
| align=right | 538 

|- valign=top
| Чигник-Лейк
| A79
|
|
| Аэропорт Чигник-Лейк
| GA
| 

|- valign=top
| Чисана
| CZN
| CZN
|
| Аэропорт Чисана
| GA
| align=right | 56 

|- valign=top
| Chitina
| CXC
| CXC
|
| Chitina Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Чуатбалук
| 9A3
| CHU
|
| Аэропорт Чуатбалук
| GA
| align=right | 549 

|- valign=top
| Серкл-сити
| CRC
| IRC
| PACR
| Аэропорт Серкл-сити
| GA
| align=right | 357 

|- valign=top
| Серкл-Хот-Спрингс
| CHP
| CHP
|
| Аэропорт Серкл-Хот-Спрингс
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Clarks Point
| CLP
| CLP
|
| Clarks Point Airport
| GA
| align=right | 432 

|- valign=top
| Клир
| Z84
|
|
| Аэропорт Клир / Военно-воздушная база Клир
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Коффман-Кав
| KCC
| KCC
|
| Гидроаэропорт Коффман-Кав
| GA
| align=right | 107 

|- valign=top
| Coldfoot
| CXF
| CXF
|
| Coldfoot Airport
| GA
| align=right | 534 

|- valign=top
| Кордова
| CKU
| CKU
|
| Муниципальный аэропорт Кордова
| GA
| 

|- valign=top
| Каунсил
| K29
| CIL
|
| Аэропорт Каунсил
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Крукид
| CJX
| CKD
|
| Аэропорт Крукид-Крик
| GA
| align=right | 867 

|- valign=top
| Dahl Creek
| DCK
| DCK
|
| Dahl Creek Airport
| GA
| align=right | 80 

|- valign=top
| Диринг
| DEE
| DRG
| PADE
| Аэропорт Диринг
| GA 
| align=right | 2 154 

|- valign=top
| Diomede
| DM2
|
|
| Diomede Heliport
| GA
| align=right | 167 

|- valign=top
| Игл
| EAA
| EAA
| PAEG
| Аэропорт Игл
| GA
| align=right | 697 

|- valign=top
| Игегик
| EII
| EGX
| PAII
| Аэропорт Игегик
| GA
| align=right | 1 159 

|- valign=top
| Иквок
| KEK
| KEK
|
| Аэропорт Иквок
| GA
| align=right | 285 

|- valign=top
| Элфин-Кав
| ELV
| ELV
| PAEL
| Гидроаэропорт Элфин-Кав
| GA
| align=right | 314 

|- valign=top
| Эксёршен-Инлет
| EXI
| EXI
|
| Гидроаэропорт Эксёршен-Инлет
| GA
| align=right | 126 

|- valign=top
| Фолз-Пасс
| KFP
| KFP
|
| Аэропорт Фолз-Пасс
| GA
| align=right | 344 

|- valign=top
| Flat
| FLT
| FLT
|
| Flat Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Фантер-Бей
| FNR
| FNR
| PANR
| Гидроаэропорт Фантер-Бей
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Galbraith Lake
| GBH
| GBH
| PAGB
| Galbraith Lake Airport
| GA
| align=right | 1 175 

|- valign=top
| Гирдвуд
| AQY
| 
|
| Аэропорт Гирдвуд
| GA 
| align=right | 7 850 

|- valign=top
| Гудньюс-Бэй
| GNU
| GNU
|
| Аэропорт Гудньюс
| GA
| align=right | 1 567 

|- valign=top
| Goose Bay
| Z40
|
|
| Goose Bay Airport
| GA
|

|- valign=top
| Грейлинг
| KGX
| KGX
|
| Аэропорт Грейлинг
| GA
| align=right | 1 363 

|- valign=top
| Гулкана
| GKN
| GKN
| PAGK
| Аэропорт Гулкана
| GA
| align=right | 144 

|- valign=top
| Хайнс
| 3Z9
|
|
| Haines Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Hawk Inlet
| HWI
| HWI
|
| Hawk Inlet Seaplane Base
| GA
| 

|- valign=top
| Хейкок
| HAY
| HAY
|
| Аэропорт Хейкок
| GA
|

|- valign=top
| Хили
| HRR
| HKB
| PAHV
| Аэропорт Хили-Ривер
| GA
| align=right | 116 

|- valign=top
| Hollis
| HYL
| HYL
|
| Hollis Seaplane Base
| GA
| align=right | 1 274 

|- valign=top
| Холи-Кросс
| HCA 
| HCR
| PAHC
| Аэропорт Холи-Кросс
| GA
| align=right | 2 244 

|- valign=top
| Хуна
| OOH
| 
|
| Hoonah Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Hope
| 5HO
|
|
| Hope Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Хьюс
| HUS
| HUS
|
| Аэропорт Хьюс
| GA
| align=right | 1 148 

|- valign=top
| Хайдаберг
| HYG
| HYG
| PAHY
| Гидроаэропорт Хайдаберг
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Хайдер
| 4Z7
| WHD
|
| Гидроаэропорт Хайдер
| GA
| align=right | 129 

|- valign=top
| Айгугиг
| IGG
| IGG
| PAIG
| Аэропорт Айгугиг
| GA
| align=right | 631 

|- valign=top
| Ivanof Bay
| KIB
| KIB
|
| Ivanof Bay Seaplane Base
| GA
| 

|- valign=top
| Джуно
| 5Z1
|
|
| Juneau Harbor Seaplane Base
| GA
| 

|- valign=top
| Кейк
| AFE
| KAE
| PAFE
| Аэропорт Кейк (см. также Гидроаэропорт Кейк)
| GA
| 

|- valign=top
| Кейк
| KAE
| KAE
|
| Гидроаэропорт Кейк (см. также Аэропорт Кейк)
| GA 
| align=right | 2 233 

|- valign=top
| Калтаг
| KAL
| KAL
| PAKV
| Аэропорт Калтаг
| GA 
| align=right | 2 268 

|- valign=top
| Kantishna
| 5Z5
|
|
| Kantishna Airport
| GA
|

|- valign=top
| Карлук
| KYK
| KYK
| PAKY
| Аэропорт Карлук
| GA
| align=right | 697 

|- valign=top
| Kasaan
| KXA
| KXA
|
| Kasaan Seaplane Base
| GA
| align=right | 148 

|- valign=top
| Кетчикан
| 8K9
|
|
| Murphys Pullout Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Кинг-Ков
| KVC
| KVC
| PAVC
| Аэропорт Кинг-Ков
| GA 
| align=right | 2 332 

|- valign=top
| Китой-Бей
| KKB
| KKB
|
| Гидроаэропорт Китой-Бей
| GA
| align=right | 32 

|- valign=top
| Klawock
| AKW
| KLW
| PAKW
| Klawock Airport
| GA
| align=right | 27 

|- valign=top
| Клавок
| AQC
| 
| PAQC
| Гидроаэропорт Клавок
| GA
|

|- valign=top
| Кобек
| OBU
| OBU
| PAOB
| Аэропорт Кобек
| GA
| align=right | 1 294 

|- valign=top
| Кадьяк
| KDK
| KDK
|
| Муниципальный аэропорт Кадьяк
| GA 
| 

|- valign=top
| Кадьяк
| T44
|
|
| Trident Basin Airport
| GA 
| align=right | 2 561 

|- valign=top
| Kokhanok
| 9K2
| KNK
|
| Kokhanok Airport
| GA
| align=right | 1 765 

|- valign=top
| Колиганек
| JZZ
| KGK
| PAJZ
| Аэропорт Колиганек
| GA
| align=right | 606 

|- valign=top
| Коюкук
| KYU
| KYU
|
| Аэропорт Коюкук
| GA
| align=right | 1 018 

|- valign=top
| Лейк-Луис
| Z55
|
|
| Аэропорт Лейк-Луис
| GA
|

|- valign=top
| Лейк-Минчумина
| MHM
| MHM
| PAMH
| Аэропорт Минчумина
| GA
| align=right | 164 

|- valign=top
| Levelock
| 9Z8
| KLL
|
| Levelock Airport
| GA
| align=right | 675 

|- valign=top
| Lime Village
| 2AK
| LVD
|
| Lime Village Airport
| GA
| align=right | 54 

|- valign=top
| Мэнли-Хот-Спрингс
| MLY
| MLY
| PAML
| Аэропорт Мэнли-Хот-Спрингс
| GA
| align=right | 52 

|- valign=top
| Мэй-Крик
| MYK
| MYK
|
| Аэропорт Мэй-Крик
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Маккарти
| 15Z
| MXY
| PAMX
| Аэропорт Маккарти
| GA
| align=right | 78 

|- valign=top
| Меориек
| MYU
| MYU
| PAMY
| Аэропорт Меориек
| GA
| align=right | 1 736 

|- valign=top
| Meyers Chuck
| 84K
| WMK
|
| Meyers Chuck Seaplane Base
| GA
| align=right | 217 

|- valign=top
| Минто
| 51Z
| MNT
|
| Аэропорт Минто
| GA
| align=right | 136 

|- valign=top
| Накнек
| 5NK
| NNK
|
| Аэропорт Накнек
| GA
| align=right | 105 

|- valign=top
| Напакиак
| WNA
| WNA
|
| Аэропорт Напакиак
| GA
| align=right | 1 828 

|- valign=top
| Напаскиак
| PKA
| PKA
|
| Аэропорт Напаскиак
| GA
| align=right | 1 858 

|- valign=top
| Нульсон-Лагун
| OUL 
| NLG
| PAOU
| Аэропорт Нельсон-Лагун
| GA
| align=right | 302 

|- valign=top
| Ненана
| ENN
| ENN
| PANN
| Муниципальный аэропорт Ненана
| GA
| align=right | 42 

|- valign=top
| Нью-Стуяхок
| KNW
| KNW
| PANW
| Аэропорт Нью-Стуяхок
| GA
| align=right | 1 031 

|- valign=top
| Ньюток
| EWU
| WWT
| PAEW
| Аэропорт Ньюток (см. также Гидроаэропорт Ньюток)
| GA
| align=right | 2 348 

|- valign=top
| Найтмьют
| IGT
| NME
| PAGT
| Аэропорт Найтмьют
| GA
| align=right | 1 659 

|- valign=top
| Николай
| FSP 
| NIB
| PAFS
| Nikolai Airport
| GA
| align=right | 459 

|- valign=top
| Нондолтон
| 5NN
| NNL
|
| Nondalton Airport
| GA
| align=right | 1 679 

|- valign=top
| Норт-Уэйл-Пасс
| 96Z
| WWP
|
| Гидроаэропорт Норт-Уэйл
| GA
| align=right | 189 

|- valign=top
| Нортуэй
| ORT
| ORT
| PAOR
| Аэропорт Нортуэй
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Нунам-Икуа (прежний Шелдон-Пойнт)
| SXP
| SXP
|
| Аэропорт Шелдон-Пойнт
| GA
| align=right | 1 628 

|- valign=top
| Ophir
| Z17
|
|
| Ophir Airport
| GA
|

|- valign=top
| Узинки
| 4K5
| KOZ
|
| Аэропорт Узинки
| GA
| align=right | 1 914 

|- valign=top
| Палмер
| PAQ
| PAQ
| PAAQ
| Муниципальный аэропорт Палмер
| GA
| align=right | 252 

|- valign=top
| Паулофф-Харбор
| KPH
| KPH
|
| Гидроаэропорт Паулофф-Харбор
| GA
|

|- valign=top
| Pedro Bay
| 4K0
| PDB
|
| Pedro Bay Airport
| GA
| align=right | 1 271 

|- valign=top
| Пеликан
| PEC
| PEC
|
| Гидроаэропорт Пеликан
| GA
| align=right | 1 011 

|- valign=top
| Перривилл
| PEV 
| KPV
| PAPE
| Аэропорт Перривилл
| GA
| align=right | 683 

|- valign=top
| Питерсберг
| 63A
|
|
| Гидроаэропорт имени Ллойда Раундтри
| GA
|

|- valign=top
| Пайлот-Пойнт
| PNP
| PIP
| PAPN
| Pilot Point Airport
| GA
| align=right | 678 

|- valign=top
| Platinum
| PTU
| PTU
| PAPM
| Platinum Airport
| GA
| align=right | 634 

|- valign=top
| Пойнт-Бейкер
| KPB
| KPB
|
| Гидроаэропорт Пойнт-Бейкер
| GA
| align=right | 30 

|- valign=top
| Пойнт-Лей
| PIZ
| PIZ
| PPIZ
| Аэропорт Пойнт-Лей LRRS
| GA
| align=right | 2 172 

|- valign=top
| Поркьюпайн-Крик
| PCK
| PCK
|
| Porcupine Creek Airport
| GA
|

|- valign=top
| Порт-Александер
| AHP
| PTD
| PAAP
| Гидроаэропорт Порт-Александер
| GA
| align=right | 183 

|- valign=top
| Порт-Гейден
| PTH
| PTH
| PAPH
| Аэропорт Порт-Гейден
| GA
| align=right | 1 013 

|- valign=top
| Порт-Лайонс
| ORI
| ORI
|
| Аэропорт Порт-Лайонс
| GA
| align=right | 2 311 

|- valign=top
| Порт-Протекшен
| 19P
| PPV
|
| Гидроаэропорт Порт-Протекшен
| GA
| align=right | 75 

|- valign=top
| Portage Creek
| A14
| PCA
| PAOC
| Portage Creek Airport
| GA
| align=right | 202 

|- valign=top
| Проспект-Крик
| PPC
| PPC
| PAPR
| Аэропорт Проспект-Крик
| GA
| align=right | 555 

|- valign=top
| Рампарт
| RMP
| RMP
|
| Аэропорт Рампарт
| GA
| align=right | 198 

|- valign=top
| Ред-Девил
| RDV
| RDV
|
| Аэропорт Ред-Девил
| GA
| align=right | 340 

|- valign=top
| Раби
| RBY
| RBY
| PARY
| Аэропорт Раби
| GA
| align=right | 2 450 

|- valign=top
| Seward
| SWD
| SWD
| PAWD
| Seward Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Шагелук
| SHX
| SHX
|
| Аэропорт Шагелук
| GA
| align=right | 1 462 

|- valign=top
| Шактулик
| 2C7
| SKK
|
| Аэропорт Шактулик
| GA
| align=right | 2 289 

|- valign=top
| Шаньнак
| SHG
| SHG
| PAGH
| Аэропорт Шаньнак
| GA 
| align=right | 2 452 

|- valign=top
| Ситка
| A29
|
|
| Гидроаэропорт Ситка
| GA
|

|- valign=top
| Скагуэй
| 7K2
|
|
| Skagway Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Skwentna
| SKW
| SKW
| PASW
| Skwentna Airport
| GA
| align=right | 303 

|- valign=top
| Слитмьют
| SLQ
| SLQ
| PASL
| Аэропорт Слитмьют
| GA
| align=right | 575 

|- valign=top
| Soldotna
| SXQ
| SXQ
| PASX
| Soldotna Airport
| GA
| align=right | 19 

|- valign=top
| Саут-Нейкнек
| WSN
| WSN
|
| Аэропорт Саут-Нейкнек
| GA
| align=right | 409 

|- valign=top
| Сент-Джордж
| PBV
| STG
| PAPB
| Аэропорт Сент-Джордж
| GA
| align=right | 637 

|- valign=top
| Стеббинс
| WBB
| WBB
|
| Аэропорт Стеббинс
| GA 
| align=right | 2 349 

|- valign=top
| Стивенс-Виллидж
| SVS
| SVS
|
| Аэропорт Стивенс-Виллидж
| GA
| align=right | 652 

|- valign=top
| Stony River
| SRV
| SRV
|
| Stony River 2 Airport
| GA
| align=right | 343 

|- valign=top
| Takotna
| TCT
| TCT
|
| Takotna Airport
| GA
| align=right | 243 

|- valign=top
| Talkeetna
| TKA
| TKA
| PATK
| Talkeetna Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Татитлек
| 7KA
| TEK
|
| Аэропорт Татитлек
| GA
| align=right | 104 

|- valign=top
| Telida
| 2K5
| TLF
|
| Telida Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Теллер
| TER 
| TLA
| PATE
| Аэропорт Теллер
| GA 
| align=right | 1 948 

|- valign=top
| Тенаки-Спрингс
| TKE
| TKE
|
| Гидроаэропорт Тенаки
| GA
| align=right | 696 

|- valign=top
| Tetlin
| 3T4
|
|
| Tetlin Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Тогиак-Виллидж
| TOG
| TOG
| PATG
| Аэропорт Тогиак
| GA 
| align=right | 1 886 

|- valign=top
| Ток
| 6K8
|
|
| Аэропорт Ток-Джанкшен
| GA
|

|- valign=top
| Тунунак
| 4KA
| TNK
|
| Аэропорт Тунунак
| GA
| align=right | 2 001 

|- valign=top
| Твин-Хиллз
| A63
| TWA
|
| Аэропорт Твин-Хиллз
| GA
| align=right | 510 

|- valign=top
| Ugashik
| 9A8
| UGS
|
| Ugashik Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Венети
| VEE
| VEE
|
| Аэропорт Венети
| GA
| align=right | 1 774 

|- valign=top
| Уэльс
| IWK
| WAA
| PAIW
| Аэропорт Уэльс
| GA
| align=right | 1 638 

|- valign=top
| Уасилла
| IYS
| WWA
| PAWS
| Аэропорт Уасилла
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Уиттиер
| IEM
| 
| PAWR
| Аэропорт Уиттиер
| GA
|

|- valign=top
| Уиллоу
| UUO
| WOW
| PAUO
| Аэропорт Уиллоу
| GA
| align=right | 2 025 

|- valign=top
| Wiseman
| WSM
| WSM
|
| Wiseman Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Врангель
| 68A
|
|
| Wrangell Seaplane Base
| GA
|

|- valign=top
| Якутат
| 2Y3
|
|
| Yakutat Seaplane Base
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Акиачак
| KKI
| KKI
|
| Аэропорт Акиачак
|
|

|- valign=top
| Алекнагик
| Z33
| WKK
|
| Гидроаэропорт Алекнагик
|
|

|- valign=top
| Алекнагик
| Z25
|
|
| Tripod Airport
|
|

|- valign=top
| Анкоридж
| A13
|
|
| Bold Airport
|
|

|- valign=top
| Анкоридж
| Z41
|
|
| Аэродром Лейк-Худ
|
| align=right | 1 080 

|- valign=top
| Аннет-Айленд
| ANN
| ANN
| PANT
| Аэропорт Аннет-Айленд
|
| 

|- valign=top
| Bartlett Cove
| BQV
| BQV
|
| Bartlett Cove Seaplane Base
|
| 

|- valign=top
| Basin Creek
| Z47
|
|
| Basin Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Бир Крик
| Z48
| BCC
|
| Аэропорт Бир Крик 3
|
|

|- valign=top
| Bear Lake
| Z52
|
|
| Johnsons Landing Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Bell Island
| KBE
| KBE
|
| Bell Island Hot Springs Seaplane Base
|
| 

|- valign=top
| Бетел
| Z59
| JBT
|
| Bethel Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Black Rapids
| 5BK
|
|
| Black Rapids Airport
|
|

|- valign=top
| Cantwell
| TTW
| 
| PATW
| Cantwell Airport
|
|

|- valign=top
| Cape Beaufort
| Z53
|
|
| Cape Sabine Airport
|
|

|- valign=top
| Cape Decision
| CDE
| CDE
| PACE
| Cape Decision Coast Guard Heliport
|
|

|- valign=top
| Cape Pole
| Z71
| CZP
|
| Cape Pole Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Cape Spencer
| CSP
| CSP
| PACA
| Cape Spencer Coast Guard Heliport
|
|

|- valign=top
| Кейп-Якатага
| CYT
| CYT
| PACY
| Аэропорт Якатага
|
| align=right | 37 

|- valign=top
| Чатам
| CYM
| CYM
|
| Гидроаэропорт Чатам
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Chernofski Harbor
| KCN
| KCN
|
| Chernofski Harbor Seaplane Base
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Чигник
| Z78
| KBW
|
| Гидроаэропорт Чигник-Бэй
|
|

|- valign=top
| Chistochina
| CZO
| CZO
|
| Chistochina Airport
|
|

|- valign=top
| Клир
| CLF
| CLF
| PACL
| Аэропорт Клир Скай-Лодж
|
|

|- valign=top
| Clearwater
| Z86
|
|
| Clearwater Airport
|
|

|- valign=top
| Cooper Landing
| JLA
| JLA
|
| Quartz Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Copper Center
| Z93
| CZC
|
| Copper Center 2 Airport
|
|

|- valign=top
| Крейг
| 5C5
|
|
| El Capitan Lodge Seaplane Base
|
| align=right | 627 

|- valign=top
| Делта-Джанкшен
| D66
| DJN
|
| Аэропорт Делта-Джанкшен
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Денали
| 0Z2
|
|
| Road Commission Nr 1 Airport
|
|

|- valign=top
| Илим
| MOS
|
|
| Moses Point Airport
|
| 

|- valign=top
| Ellamar
| 1Z9
| ELW
|
| Ellamar Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Entrance Island
| 2Z1
| HBH
|
| Entrance Island Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Eureka Creek
| 2Z2
|
|
| Eureka Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Eureka
| AZK
| 
| PAZK
| Skelton Airport
|
|

|- valign=top
| Eva Creek
| 2Z3
|
|
| Eva Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Edna Bay
|
| EDA
|
| Edna Bay Municipal Airport (or Seaplane Base?)
|
|

|- valign=top
| Фэрбанкс
| AK7
|
|
| Gold King Creek Airport
|
|

|- valign=top
| False Island
| 2Z6
| FAK
|
| False Island Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Farewell
| FWL
| FWL
| PAFW
| Farewell Airport
|
| align=right | 13 

|- valign=top
| Farewell Lake
| FKK
| 
| PAFK
| Farewell Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Farewell Lake
| TNW
| 
| PAFL
| Tin Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Feather River
| 3Z1
|
|
| Feather River Airport
|
|

|- valign=top
| Glacier Creek
| KGZ
| KGZ
|
| Glacier Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Golden Horn Lodge
| 3Z8
| GDH
|
| Golden Horn Lodge Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Gunsight Mountain Lodge
| A88
|
|
| Gunsight Mountain Airport
|
|

|- valign=top
| Hannum Creek
| 4Z2
|
|
| Upper Hannum Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Horsfeld
| 4Z5
|
|
| Horsfeld Airport
|
|

|- valign=top
| Jakolof Bay
| 4Z9
|
|
| Jakolof Bay Airport
|
|

|- valign=top
| Kantishna
| Z90
|
|
| Stampede Airport
|
|

|- valign=top
| Karluk Lake
| KKL
| KKL
|
| Karluk Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Касилов
| 5KS
|
|
| Касилов
|
|

|- valign=top
| Kasitsna Bay
| 5Z7
|
|
| Kasitsna Airport
|
|

|- valign=top
| Katmai National Park
| 5Z9
|
|
| Гидроаэропорт Лейк-Брукс
|
| align=right | 4 295 

|- valign=top
| Кенай
| 6Z1
|
|
| Arness Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Кетчикан
| 5KE
| WFB
|
| Гидроаэропорт Кетчикан-Харбор
| 
| align=right | 41 085 

|- valign=top
| Koggiung
| 5KO
|
|
| Koggiung Airport
|
|

|- valign=top
| Kulik Lake
| LKK
| LKK
| PAKL
| Kulik Lake Airport
|
| align=right | 1 518 

|- valign=top
| Kvichak
| 9Z7
|
|
| Kvichak (Diamond J) Airport
|
|

|- valign=top
| Куигиллингок
| KWK
| KWK
|
| Kwigillingok Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Lake Minchumina
|
| LMA
|
| Lake Minchumina Airport
|
|

|- valign=top
| Lawing
| 9Z9
|
|
| Lawing Airport
|
|

|- valign=top
| Лэйзи-Бэй
| ALZ
| ALZ
|
| Гидроаэропорт Алитак
|
| align=right | 81 

|- valign=top
| Livengood
| 4AK
| LIV
|
| Livengood Camp Airport
|
| 

|- valign=top
| Loring
| 13Z
| WLR
|
| Loring Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| McCarthy
| AK0
|
|
| Jakes Bar Airport
|
|

|- valign=top
| Парк Мак-Кинли
| INR
| MCL
| PAIN
| Аэропорт Национального парка Мак-Кинли
|
| 

|- valign=top
| Middleton Island
| MDO
| MDO
| PAMD
| Middleton Island Airport
|
| 

|- valign=top
| Моузер-Бей
| KMY
| KMY
|
| Гидроаэропорт Моузер-Бей
|
| align=right | 19 

|- valign=top
| Myrtle Creek
| 60Z
|
|
| Myrtle Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Nakeen
| 76Z
|
|
| Nakeen Airport
|
|

|- valign=top
| Newtok
| WWT
| WWT
|
| Newtok Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Ninilchik
| NIN
| NIN
|
| Ninilchik Airport
|
| 

|- valign=top
| Ном
| 94Z
|
|
| Nome City Field
|
|

|- valign=top
| North Pole
| 95Z
|
|
| Bradley Sky-Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Ольга-Бей
| KOY
| KOY
|
| Гидроаэропорт Ольга-Бей
|
| align=right | 13 

|- valign=top
| Палмер
| AK1
|
|
| Муниципальный аэропорт Бутт
|
|

|- valign=top
| Paxson
| PXK
| 
| PAXK
| Paxson Airport
|
|

|- valign=top
| Perry Island
| PYL
| PYL
|
| Perry Island Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Pilot Point
| UGB
| UGB
|
| Ugashik Bay Airport
|
| align=right | 182 

|- valign=top
| Port Alice
| 16K
| PTC
|
| Port Alice Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Порт-Бейли
| KPY
| KPY
|
| Гидроаэропорт Порт-Бейли
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Port Walter
| PWR
| PWR
|
| Port Walter Seaplane Base
|
| 

|- valign=top
| Порт-Уильямс
| KPR
| KPR
|
| Гидроаэропорт Порт-Уильямс
|
| align=right | 6 

|- valign=top
| Purkeypile
| 01A
|
|
| Purkeypile Airport
|
|

|- valign=top
| Quail Creek
| 20K
|
|
| Quail Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Quartz Creek
| 5QC
|
|
| Quartz Creek (Kougarok) Airport
|
|

|- valign=top
| Rainy Pass
| 6AK
|
|
| Rainy Pass Lodge Airport
|
|

|- valign=top
| Saginaw Bay
| A23
| SGW
|
| Saginaw Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Sagwon
| SAG
| SAG
|
| Sagwon Airport
|
|

|- valign=top
| Salmon Lake
| Z81
|
|
| Salmon Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Сан-Хуан
| WSJ
| WSJ
|
| Гидроаэропорт Сан-Хуан
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Сил-Бей
|
| SYB
|
| Гидроаэропорт Сил-Бей
|
|

|- valign=top
| Селдовия
| A27
|
|
| Гидроаэропорт Селдовия
|
|

|- valign=top
| Sheep Mountain
| SMU
| SMU
| PASP
| Sheep Mountain Airport
|
| 

|- valign=top
| South Naknek
| 3AK
|
|
| PAF Cannery Airport (Pacific American Fisheries)
|
|

|- valign=top
| Steamboat Bay
| WSB
| WSB
|
| Steamboat Bay Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Саммит
| UMM
| UMM
| PAST
| Аэропорт Саммит
|
|

|- valign=top
| Sutton
| JVM
| 
| PAJV
| Jonesville Mine Airport
|
|

|- valign=top
| Tahneta Pass Lodge
| HNE
| HNE
| PAHE
| Tahneta Pass Airport
|
|

|- valign=top
| Taku Lodge
| TKL
| TKL
|
| Taku Lodge Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Tanacross
| TSG
| TSG
|
| Tanacross Airport
|
| align=right | 19 

|- valign=top
| Tatitna
| 8KA
|
|
| Tatitna Airport
|
|

|- valign=top
| Tazlina
| Z14
|
|
| Tazlina Airport
|
|

|- valign=top
| Thompson Pass
| K55
|
|
| Thompson Pass Airport
|
|

|- valign=top
| Ток
| TKJ
| TKJ
| PATJ
| Аэропорт Ток
|
| 

|- valign=top
| Токин
| 57A
| TKI
|
| Гидроаэропорт Токин
|
|

|- valign=top
| Totatlanika River
| 9AK
|
|
| Totatlanika River Airport
|
|

|- valign=top
| Tuxekan Island
| AK62
| WNC
|
| Nichin Cove Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Umiat
| UMT
| UMT
| PAUM
| Umiat Airport
|
| align=right | 226 

|- valign=top
| Уотерфолл
| KWF
| KWF
|
| Гидроаэропорт Уотерфолл
|
| align=right | 2 237 

|- valign=top
| Уэст-Пойнт
| KWP
| KWP
|
| Гидроаэропорт Уэст-Пойнт-Виллидж
|
| align=right | 31 

|- valign=top
| Willow
| MFN
| 
|
| Minuteman Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Якутат
| A57
|
|
| Alsek River Airport
|
|

|- valign=top
| Якутат
| A67
|
|
| Harlequin Lake Airport
|
|

|- valign=top
| Якутат
| A68
|
|
| Situk Airport
|
|

|- valign=top
| Якутат
| A69
|
|
| Tanis Mesa Airport
|
|

|- valign=top
| Якутат
| A70
|
|
| Dangerous River Airport
|
|

|- valign=top
| Yankee Creek
| A77
|
|
| Yankee Creek 2 Airport
|
|

|- valign=top
| Yes Bay
| 78K
| WYB
|
| Yes Bay Lodge Seaplane Base
|
| align=right | 5 

|- valign=top
| Yukon Charley Rivers
| L20
|
|
| Coal Creek Airport
|
| align=right | 9 

|- valign=top
| Закар-Бей
|
| KZB
|
| Гидроаэропорт Закар-Бэй
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие государственные и военные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Анкоридж
| EDF
| EDF
| PAED
| Объединенная база «Эльмендорф-Ричардсон»
|
| align=right | 1 091 

|- valign=top
| Анкоридж
| CSR
| 
|
| Campbell Airstrip
|
|

|- valign=top
| Атту (остров)
| ATU
| ATU
|
| Casco Cove Coast Guard Station
|
|

|- valign=top
| Big Mountain
| 37AK
| BMX
| PABM
| Big Mountain Air Force Station (Radio Relay Site)
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Босуэлл-Бей
| AK97
| BSW
|
| Аэропорт Босуэлл-Бей (Федеральная служба лесного хозяйства США)
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Кейп-Лисберн
| LUR
| LUR
| PALU
| Аэропорт Кейп-Лисберн LRRS
|
| align=right | 105 

|- valign=top
| Cape Newenham
| EHM
| EHM
| PAEH
| Cape Newenham Long Range Radar Station
|
| align=right | 122 

|- valign=top
| Cape Romanzof
| CZF
| CZF
| PACZ
| Cape Romanzof Long Range Radar Station
|
| align=right | 116 

|- valign=top
| Cape Sarichef
| 26AK
|
| PACS
| Cape Sarichef Airport (Radio Relay Site)
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Колд-Бей
| 1AK3
| PML
| PAAL
| Аэропорт Порт-Моллер
|
| align=right | 427 

|- valign=top
| Делта-Джанкшен / Форт-Грили
| BIG
| BIG
| PABI
| Allen Army Airfield (formerly Big Delta Army Airfield)
|
| align=right | 7 

|- valign=top
| Dutch Harbor
| AK23
|
|
| Driftwood Bay Air Force Station
|
| align=right | 43 

|- valign=top
| Фэрбанкс
| EIL
| EIL
| PAEI
| Eielson Air Force Base
|
| align=right | 1 867 

|- valign=top
| Фэрбанкс / Форт Уэйнрайт
| FBK
| FBK
| PAFB
| Ladd Army Airfield (Fort Wainwright AAF)
|
| align=right | 1 539 

|- valign=top
| Файв-Майл
| FVM
| FMC
| PAFV
| Аэропорт Файв-Майл
|
|

|- valign=top
| Fort Richardson
| FRN
| FRN
| PAFR
| Bryant Army Heliport (has a runway)
|
|

|- valign=top
| Granite Mountain
| GSZ
| GMT
|
| Granite Mountain Air Station
|
| align=right | 15 

|- valign=top
| Indian Mountain
| UTO
| UTO
| PAIM
| Indian Mountain Long Range Radar Station
|
| align=right | 114 

|- valign=top
| Kaktovik
| 8AK7
| BTI
| PABU
| Bullen Point Air Force Station
|
| 

|- valign=top
| Kalakaket Creek
| 1KC
| KKK
|
| Kalakaket Creek Air Station
|
|

|- valign=top
| Lonely
| AK71
| LNI
| PALN
| Lonely Air Station
|
| align=right | 7 

|- valign=top
| Oliktok Point
| OLI
| OLI
| POLI
| Oliktok Long Range Radar Station (closed?)
|
|

|- valign=top
| Port Clarence
| KPC
| KPC
| PAPC
| Port Clarence Coast Guard Station
|
| align=right | 128 

|- valign=top
| Shemya
| SYA
| SYA
| PASY
| Eareckson Air Station
|
| 

|- valign=top
| Sparrevohn
| SVW
| SVW
| PASV
| Sparrevohn Long Range Radar Station
|
| align=right | 11 

|- valign=top
| Tatalina
| TLJ
| TLJ
| PATL
| Tatalina Long Range Radar Station
|
| align=right | 103 

|- valign=top
| Тин-Сити
| TNC
| TNC
| PATC
| Аэропорт Тин-Сити LRRS
|
| align=right | 130 

|- valign=top
| Уэйнрайт
| AK03
|
| PAWT
| Wainwright Air Station
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Амук-Бэй
| AK81
| AOS
|
| Гидроаэропорт Амук-Бэй
|
| align=right | 12 

|- valign=top
| Белуга
| BLG
| BVU
| PABG
| Аэропорт Белуга
| 
| align=right | 3 951 

|- valign=top
| Candle
| AK75
| CDL
|
| Candle 2 Airport
|
| align=right | 40 

|- valign=top
| Cape Simpson
| 0AK2
|
|
| Cape Simpson Airport
|
| 

|- valign=top
| Chena Hot Springs
| AK13
| CEX
|
| Chena Hot Springs Airport
|
| align=right | 8 

|- valign=top
| Colorado Creek
| KCR
| KCR
|
| Colorado Creek Airport
|
|

|- valign=top
| Дедхорс
| AK15
|
| PALP
| Аэродром Альпин
|
| align=right | 786 

|- valign=top
| Дедхорс
| 4AK1
|
|
| Inigok Airport
|
| align=right | 8 

|- valign=top
| Дедхорс
| AK78
|
|
| Badami Airport
|
| align=right | 22 

|- valign=top
| Делта-Джанкшен
| 76AK
|
|
| Pogo Mine Airstrip
|
| 

|- valign=top
| Игегик
| AK96
| BSZ
|
| Bartletts Airport
|
| align=right | 68 

|- valign=top
| Ekuk
| KKU
| KKU
|
| Ekuk Airport
|
| 

|- valign=top
| Фэрбанкс / Форт Уэйнрайт
| 2AK1
|
|
| Blair Lake Airport
|
| 

|- valign=top
| Фэрбанкс
| MTF
| MTX
|
| Metro Field
|
|

|- valign=top
| Herendeen Bay
| AK33
| HED
|
| Herendeen Bay Airport
|
|

|- valign=top
| Hinchinbrook
| 2AK5
|
| PAJO
| Johnstone Point Airport
|
|

|- valign=top
| Hogatza
| 2AK6
| HGZ
|
| Hog River Airport
|
| align=right | 12 

|- valign=top
| Хомер
| 46AK
|
|
| Bear Cove Farm Airport
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Айси-Бей
| 19AK
| ICY
|
| Аэропорт Айси-Бей
|
| 

|- valign=top
| Jensens
| AK60
|
|
| Fort Jensen Airport
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Кенай
| 3AK5
|
|
| Drift River Airport
|
| align=right | 480 

|- valign=top
| Купарук
| UBW
| UUK
| PAKU
| Аэропорт Угну-Купарук
| 
| align=right | 3 865 

|- valign=top
| Lost River
| LSR
| LSR
|
| Lost River 1 Airport
|
| 

|- valign=top
| Мак-Грат
| AK40
|
|
| Nixon Fork Mine Airport
|
| align=right | 483 

|- valign=top
| Nabesna
| IBN
| 
| PABN
| Devils Mountain Lodge Airport
|
|

|- valign=top
| Nanwalek
| AK07
|
|
| Dog Fish Bay Airport
|
| 

|- valign=top
| Найколски
| IKO
| IKO
| PAKO
| Аэропорт Найколски
|
| align=right | 266 

|- valign=top
| Найак
| ZNC
| ZNC
|
| Аэропорт Найак
|
| align=right | 65 

|- valign=top
| Палмер
| 4AK6
|
|
| Wolf Lake Airport
|
| 

|- valign=top
| Port Alsworth
| TPO
| PTA
| PALJ
| Port Alsworth Airport
|
| align=right | 72 

|- valign=top
| Ред-Дог-Майн
| DGG 
| RDB
| PADG 
| Аэропорт Ред-Дог
| 
| align=right | 9 040 

|- valign=top
| Рашен-Мишен
| 9AK2
|
|
| Kako Airport
|
| align=right | 9 

|- valign=top
| Селавик
| 8AK3 
|
|
| Roland Norton Memorial Airstrip
|
| align=right | 178 

|- valign=top
| Slana
| DDT
| 
| PADT
| Duffy's Tavern Airport
|
|

|- valign=top
| Snettisham
| 7AK2
|
|
| Snettisham Airport
|
| 

|- valign=top
| Taylor
| AK49
| TWE
|
| Taylor Airport
|
|

|- valign=top
| Tikchik
| AK56
| KTH
|
| Tikchik Lodge Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Trading Bay
| 5AK0
|
|
| Trading Bay Production Airport
|
| align=right | 1 252 

|- valign=top
| Tyonek
| 9AK3
|
|
| Nikolai Creek Airport
|
| align=right | 104 

|- valign=top
| Тионек
| TYE
| TYE
|
| Аэропорт Тионек
| 
| align=right | 3 260 

|- valign=top
| Victory Bible Camp
| 0AK6
|
|
| Victory Airport
|
| 

|- valign=top
| Уасилла
| 38AK
|
|
| Mels Airport
|
| 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Чигник
| KCG
| KCG
|
| Аэропорт Чигник-Фишерис (закрыт)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0,05 % до 0,25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0,05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007—2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2007 (preliminary), as published July 17, 2008.
 FAA Location Identifiers (Order 7350.7Z): Alaskan ICAO Identifiers (Section 6G), published March 15, 2007.
 FAA Alaska Airport Photos and Diagrams

Alaska Department of Transportation & Public Facilities (DOT&PF):
 DOT&PF Airports
 Public Airports in Alaska
 Map of public airports in Alaska (January 2008)

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Alaska — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 [www.farecompare.com/flights/Alaska-AK/state.html FareCompare: Alaska Airports] — коммерческие авиалинии.
 Abandoned & Little-Known Airfields: Alaska

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Аляска:
 AirNav.com
 Aircraft-Charter-World.com
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Аляска
Аэропорты